Folkpartiet kan syfta på:

Folkpartiet eller folkparti som partinamn eller del av partinamn finns eller har funnits för flera partier. På ursprungsspråket kan namnet vara till exempel folkeparti, people's party, parti du peuple, partie populaire, partido popular eller Volkspartei. Partinamnet har ingen särskild koppling till någon specifik politisk ideologi.

Danmark
 Dansk folkeparti
 Konservative Folkeparti
 Socialistisk Folkeparti

EU
 Europeiska folkpartiet

Finland
 Folkpartiet (Finland), även kallat Finska folkpartiet (1932–1936)
 Finska folkpartiet (1951–1965)
 Svenska folkpartiet

Frankrike
 Folkpartiet för Fransk demokrati

Grekland
 Grekiska folkpartiet

Iran
 Folkpartiet (Iran)

Kongo
 Folkpartiet för återuppbyggnad och demokrati

Lettland
 Folkpartiet (Lettland)

Moldavien
 Kristdemokratiska Folkpartiet

Nederländerna
 Folkpartiet för Frihet och Demokrati

Norge
Kristelig Folkeparti

Portugal
 Centro Democrático e Social – Partido Popular

Schweiz
 Schweiziska folkpartiet

Slovakien
 Folkpartiet – Rörelsen för ett demokratiskt Slovakien

Spanien
 Partido Popular

Sverige
 Folkpartiet (1895–1900) – parti i Sverige 1895–1900 i riksdagens andra kammare
 Liberalerna – ett socialliberalt politiskt parti, Folkpartiet 1934–1990 och Folkpartiet Liberalerna 1990–2015

Syrien
 Folkpartiet (Syrien) – ett liberalt borgerligt och västvänligt parti 1925-1963

Turkiet
 Republikanska folkpartiet

Tyskland
I Tyskland finns det inget särskilt parti med detta namn, utan begreppet Volkspartei avser rent allmänt ett brett politiskt parti som samlar anhängare från många olika skikt i samhället, se :de:Volkspartei (Parteityp) på tyska Wikipedia.

Österrike
 Österrikiska folkpartiet